Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn: sezione calcistica della polisportiva PAOK;
Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn (pallacanestro maschile): sezione cestistica della polisportiva PAOK.